Noteochordodes desantisi är en tagelmaskart som beskrevs av Miralles och Villalobos 2000. Noteochordodes desantisi ingår i släktet Noteochordodes och familjen Chordodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tagelmaskar
desantisi